Majdan Sopocki Pierwszy – wieś w województwie lubelskim, w gminie Susiec
 Majdan Sopocki Drugi – wieś w województwie lubelskim, w gminie Susiec
 Majdan Sopocki (gmina) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku  w woj. lubelskim z siedzibą w Majdanie Sopockim Pierwszym
 Majdan Sopocki – gromada